Каннель — многозначный термин:

 Каннель — эстонский щипковый музыкальный инструмент;
 Каннель — коммуна во Франции.

См. также 
 Канель
 Канелья